Curtil ist der Name folgender Gemeinden in Frankreich:

Curtil-Saint-Seine im Département Côte-d'Or
Curtil-sous-Buffières im Département Saône-et-Loire
Curtil-sous-Burnand im Département Saône-et-Loire
Curtil-Vergy im Département Côte-d'Or